Тази статия е за село Пишурка. За народния будител вижте Кръстьо Пишурка.
Пишу̀рка е село в Северозападна България. То се намира в община Медковец, област Монтана.

География 
Пишурка е малко крайпътно селце покрай стария главен път до пристанището на Дунав, град Лом. Кръстено на известния поет и народен будител Кръстьо Пишурка. Заселници в него са били бежанци от бивша Югославия, Румъния, Унгария и др. Жителите на селото се препитават със земеделие и животновъдство.

Население 
Броят на жителите на селото е с тенденция на намаляване.

Етнически състав 

Етническа група от общо 123 самоопределили се (към 2011 година):

 българи: 123

Обществени институции 
 Читалище, с голяма кино-зала.
 Старо училище, в което се намира малка игрална зала и пощата на селото.

Културни и природни забележителности 
 В близост до селцето се намира извор с лековита вода.
 В полето се намират парчета от глинени съдове. През медно-каменната епоха там се е намирало древно селище.

Редовни събития 
 Селото празнува събор на 28 август (Богородица) с панаир и оркестър.

Галерия

Източници

Външни препратки 
 Сайт с карта на селото

Села в област Монтана
Населени места в община Медковец